Alberto Paloschi (n. 1990) – calciatore italiano
 Mario Paloschi (n. 1965) –  produttore televisivo, autore televisivo e regista italiano
 Roque Paloschi (n. 1956) – vescovo cattolico brasiliano